Praça Carlos Paolera é um logradouro no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

História 
Localizada na confluência da Av heitor Beltrão com Rua São Fracisco Xavier foi inaugurada em 1981, pelo Decreto 3.275, de 05/11/1981, em homenagem ao urbanista argentino Carlos Paolera.

Próxima da Estação do Metro e da Igreja de São Francisco Xavier, tem em seu espaço um Monumento do Rotary Club RJ Tijuca com dizeres de "Boas Vindas" aos visitantes do bairro por ser esta praça a entrada da antiga freguezia do "Engenho Velho". Nela funciona um quiosque para comercialização de flores e plantas, e uma parada para passageiros, servindo aos usuários dos ônibus que circulam no sentido da Praça Sáenz Peña e Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro).

Carlos Paolera
Tijuca